Legenda:

Zobacz też 
 Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 1964

Przypisy 

Klasyfikacja medalowa letnich igrzysk olimpijskich